En la Argentina por Esperanza pueden entenderse los siguientes lugares:

 la ciudad y municipio santafesino de Esperanza, en la provincia de Santa Fe;
 la ciudad y municipio misionero de Puerto Esperanza o Esperanza, capital del departamento Iguazú;
 la base antártica de Esperanza;
 la localidad santacruceña de Esperanza.